Ossi Louhivaara (né le  à Kotka) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 
Bien que repêché en huitième ronde par les Sénateurs d'Ottawa, il a fait l'essentiel de sa carrière en Finlande. Au bénéfice d'un contrat avec le JYP Jyväskylä jusqu'en 2021, il signe un contrat de 2014 à 2015 avec le Lausanne Hockey Club.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Kotkan Titaanit || Suomi-sarja || 1 || 0 || 0 || 0 || 0  || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Kotkan Titaanit || Suomi-sarja || 32  || 10  || 12  || 22  || 10  || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Kotkan Titaanit || Suomi-sarja || 34 || 13 || 14 || 27 || 10 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 	
|-

| 2002-2003 || KooKoo Kouvola || Mestis || 44 || 20 || 15 || 35 || 20 || 9 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2003-2004 || KooKoo Kouvola || Mestis || 41 || 13 || 17 || 30 || 4 || 9 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2004-2005 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 56 || 4 || 9 || 13 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 53 || 7 || 11 || 18 || 30 || 3 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2006-2007 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 34 || 8 || 4 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-

| rowspan=2| 2007-2008 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 41 || 10 || 8 || 18 || 14 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| SaPKo || Mestis || 2 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-

| 2008-2009 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 58 || 9 || 18 || 27 || 14 || 15 || 5 || 2 || 7 || 8
|-

| rowspan=2| 2009-2010 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 54 || 12 || 20 || 32 || 34 || 14 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
| D-Team || Mestis || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 60 || 18 || 22 || 40 || 6 || 10 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 2011-2012 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 59 || 15 || 12 || 27 || 8 || 13 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 2012-2013 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 57 || 13 || 20 || 33 || 20 || 11 || 1 || 4 || 5 || 27
|-
| 2013-2014 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 60 || 21 || 15 || 36 || 4 || 6 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 46 || 14 || 15 || 29 || 37 || 7 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 43 || 12 || 16 || 28 || 18 || 6 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 39 || 12 || 7 || 19 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 31 || 8 || 3 || 11 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 56 || 8 || 8 || 16 || 4 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 55 || 6 || 11 || 17 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 16 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || - || - || - || -

Références

Naissance à Kotka
Naissance en août 1983
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du Lausanne HC